Гуанамби:

 Гуанамби — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Гуанамби — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия.